I pliosauroidei (Pliosauroidea ) erano un sottordine dei plesiosauri, al meglio rappresentati dal Pliosaurus e dal Liopleurodon, che colonizzarono i mari boreali dal Giurassico inferiore (Sinemuriano, 189,6 milioni di anni fa) alla fine del Cretacico (65 milioni di anni fa).

Descrizione 
Distinguibili dagli altri plesiosauri, i Plesiosauroidea, per le pinne posteriori più grandi, per la presenza di un collo più breve, con al massimo tredici vertebre, e di una testa molto più grande, questi carnivori avevano un corpo idrodinamico molto adatto alla vita esclusivamente acquatica. Avevano denti acuti e irregolari, appuntiti e a sezione triangolare, lunghi fino a 30 cm, tramite i quali si cibavano principalmente di pesci e molluschi. Il cranio, dotato di rostro anteriore alle orbite, poteva raggiungere il metro e mezzo di lunghezza.

Tassonomia

SottordinePliosauroidea
? Pachycostasaurus
? Sinopliosaurus
? Famiglia Rhomaleosauridae
 Archaeonectrus
 Borealonectes
? Bishanopliosaurus
 Eurycleidus
 Macroplata
 Maresaurus
 Rhomaleosaurus
 Meyerasaurus
 Sthenarosaurus
? Yuzhoupliosaurus
Famiglia Pliosauridae
 Anguanax
 Attenborosaurus
 Gallardosaurus
 Hauffiosaurus
 Marmornectes
 Megalneusaurus
 Liopleurodon 
 Peloneustes
 Pliosaurus 
 Rhaeticosaurus
 Simolestes
 Thalassiodracon
Sottofamiglia Brachaucheninae
 Brachauchenius
 Kronosaurus
 Luskhan
 Makhaira
 Megacephalosaurus
 Polyptychodon
 Sachicasaurus
 Stenorhynchosaurus

Filogenesi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Plesiosauri
Taxa classificati da Samuel Paul Welles